Си́гулда (; до 1917 года — Зегево́льд, ) — город в центральной части Латвии, административный центр Сигулдского края. Один из важнейших центров туризма в Латвии.

Расположен в 50 км к северо-востоку от Риги на реке Гауя, в пределах национального парка Гауя. Население — 14 539 человек (2022 год).

История 
Датой основания считается 1207 год — год создания Орденом меченосцев замка Зегевольд (Зигвальд,  — «Лес победы»). Богатая событиями история оставила вокруг Сигулды замки, самым главным из которых является воссозданный недавно Турайдский замок.

С 1895 года в Сигулде работает библиотека.

В 1949—1962 годах Сигулда была центром Сигулдского района Латвийской ССР.

После восстановления независимости Латвии в 1991 году власти Сигулды стали заниматься сохранением её наследия и развитием туристического сектора. На руинах замка близ города устроили оперный фестиваль на открытом воздухе, в мае отмечают день города, совпадающий с цветением вишен. В зимнее время популярны лыжный спорт, бобслей и санный спорт, а банджи-джампинг доступен в любое другое время года.

Между центральной частью города и Турайдским замком лежит пещера Гутманя, из которой вытекает ручей. Это крупнейшая пещера Прибалтики, её глубина составляет 19 м, ширина — 12 м, а высота — 10 м. На её стенах сохранились надписи XVII столетия.

В 2007 году был отмечен 800-летний юбилей города, основные торжества прошли 9—12 августа.

Достопримечательности 
 Турайдский замок заложен по велению рижского епископа в 1214 году. Простояв более пяти веков, сгорел в мирное время: в 1776 году стражник, которому померещилось нападение злоумышленников, выстрелом зажёг соломенную крышу. После пожара замок восстанавливать не стали, он постепенно разрушался и врос в землю на 2 метра, а кое-где на 5—7 метров. Но в начале 1950-х годов замок был объявлен памятником культуры всесоюзного значения и начал воссоздаваться. На объекте работала археологическая экспедиция Института истории Академии наук Латвийской ССР под руководством Яниса Граудониса, которой помогали студенческие строительные отряды, школьники и местные жители. Вот уже более 50 лет тут ведутся реставрационные работы и научные исследования. Воссозданы часть стен, северная и южная башни, а также башня со смотровой площадкой, расположенной на высоте 26 метров. Вокруг Турайдского замка находятся парк скульптур и музей под открытым небом.
 Могила Турайдской Розы.
 Сигулдский замок — памятник средневековой архитектуры, построенный на раннем этапе покорения прибалтийских земель крестоносцами.
 Новый Сигулдский замок — характерный памятник неоготики, первоначально принадлежал графам Борхам, унаследован Кропоткиными. Нынешнее здание возведено в 1878—1881 годах как резиденция князя Д. Н. Кропоткина.
 Канатная дорога. В Сигулде работает канатная дорога, связывающая холмы в Сигулде и Кримулде, открытая 3 января 1969 года и позволяющая преодолеть 1060 метров над долиной Гауи. Дорога была построена в 1968 году по заказу Рижского районного совета депутатов трудящихся и обошлась в 101,3 тысячи рублей. 30 декабря жилищно-коммунальный отдел Рижского райисполкома передал сооружение Комбинату коммунальных предприятий Рижского района. Долгое время являлась единственным подобным сооружением в странах Балтии, но в конце 2015 года канатная дорога над рекой Неман (Нямунас) была открыта в городе Друскининкай (Литва).
 Пещера Гутманя. Является самой крупной пещерой Латвии, из её основания вытекает наружу источник родниковой воды, которая считается целебной.
 Холм Дайн. Создан в 1985 году и посвящён Кришьянису Барону. Здесь можно увидеть различные скульптуры, изображающие героев латышских народных песен.
 Поместье Нурмижа.
 Санно-бобслейная трасса. Построена в 1986 году и приспособлена как для бобслея, так и для санного спорта.

Туризм и спорт 
Сигулда известна как центр зимнего спорта: в окрестностях города — единственные значимые ландшафтные возвышенности Латвии. В Сигулде расположена санно-бобслейная трасса, на которой проводятся международные соревнования по бобслею и санному спорту. Из-за живописного расположения она также является популярным местом отдыха для рижан.

Известные люди, родившиеся в Сигулде 
 Алвис Витолиньш — латвийский шахматист, девятикратный чемпион Латвии.
 Сандис Озолиньш — профессиональный латвийский хоккеист.
 Эдуард Юльевич Петри — географ, этнограф, антрополог.
 Андрис Шицс — латвийский саночник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Юрис Шицс — латвийский саночник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года.

Сигулда в произведениях искусства 
Городу посвящены стихотворения Андрея Вознесенского «Осень в Сигулде» и «Возвращение в Сигулду».

Города-побратимы 
  Альтеа, Испания
  Ангус, Шотландия
  Бад-Кёцтинг, Германия
  Бандоран, Ирландия
  Белладжо, Италия
  Бирштонас, Литва
  Гранвиль, Франция
  Зволен, Словакия
  Карккила, Финляндия
  Кейла, Эстония
  Кёсег, Венгрия
  Лёгстор, Дания
  Марсаскала, Мальта
  Меерссен, Нидерланды
  Нидеранвен, Люксембург
  Превеза, Греция
  Пренай, Литва
  Сезимбра, Португалия
  Сушице, Чехия
  Тюри, Эстония
  Укселёсунд, Швеция
  Уффализ, Бельгия
  Фалчёпинг, Швеция
  Хойна, Польша
  Хольстебро, Дания
  Чиатура, Грузия
  Шерборн, Великобритания
  Штур, Германия
  Юденбург, Австрия

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Сигулдского края
 Информация о Сигулде на портале meeting.lv
 Информация о Сигулде на туристическом портале mesta.lv
 Информация о Сигулде в топонимической базе данных